Кривая Виска — название рек:

Россия 
 Кривая Виска (приток Космы) — река, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Кривая Виска (приток Индигской Виски) — река.
 Кривая Виска (приток Омы) — река.